Milroy – comune del Minnesota
Milroy – CDP della Pennsylvania